Alessandro Martini kan syfta på:

* Alessandro Martini (1812–1905), italiensk affärsman
 Alessandro Martini (1934–2011), italiensk botaniker